Steinparz heißen folgende geographische Objekte:

 Steinparz (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Steinparz (Gemeinde Schollach), Ortschaft der Gemeinde Schollach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Steinparz (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich